|}
Die Bahnstrecke Asti–Genua ist eine italienische Nebenbahn in den Regionen Piemont und Liguria.

Die Strecke wird von RFI betrieben, ist eingleisig und elektrifiziert.

Geschichte 
Die Strecke wurde 1893–1894 eröffnet und stellte nach der Giovi-Bahn eine zweite Verbindung zwischen dem Piemont und der Hafenstadt Genua dar.

1929 wurde der Gebirgsabschnitt zwischen Ovada und Genua mit Dreiphasenwechselstrom elektrifiziert, 1937 folgte der Rest von Asti nach Ovada. Der Gebirgsabschnitt wurde 1964 nach 3-kV-Gleichstrom gewandelt, der Rest 1974 bis 1976

In Folge des Einsturzes des Polcevera-Viadukts am 14. August 2018 musste auch die Bahnstrecke zwischen den Bahnhöfen Genua Borzoli und Genua Piazza Principe gesperrt werden.

Literatur 
 Rete Ferroviaria Italiana: Fascicolo Linea 11 (Asti–Acqui Terme).
 Rete Ferroviaria Italiana: Fascicolo Linea 76 (Acqui Terme–Genua).

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Ligurien
Bahnstrecke im Piemont